dawne gminy:
 gmina Święcice – gmina wiejska, powiat wołkowyski, woj. białostockie
 gmina Święcice – gmina wiejska, powiat płocki, woj. warszawskie